Андре́й Ольша́нский: Ольшанский, Андрей Владимирович (род. 1978) — российский легкоатлет.
 Ольшанский, Андрей Николаевич (1904—1969) — советский драматург и сценарист.